Ма́рко Арнау́тович (; 19 апреля 1989, Вена) — австрийский футболист, нападающий клуба «Болонья» и сборной Австрии.

Биография 
Родился в северной части Вены, Флоридсдорфе в семье сербского отца и австрийской матери. Свою карьеру начинал в молодёжных командах Вены. Первой командой Марко была местная «Флоридсдорфер», затем игрок вместе со своим братом посещал академию «Аустрии» и «Рапида». Однако из обоих клубов его выгнали из-за неподобающего поведения. В итоге Марко вновь вернулся в «Флоридсдорфер», а оттуда был выкуплен представителями голландского клуба «Твенте».

Клубная карьера

«Твенте» 
Перейдя в юношеский состав «Твенте», Арнаутович продемонстрировал высокую результативность, наколотив 22 гола в 24 играх за команду до 19 лет и взяв с ними золотые медали молодежного чемпионата. Затем Марко играл в составе фарм-клуба «Твенте», где забил 27 голов в 32 играх. Это позволило Марко в 18 лет дебютировать в первой команде в важном поединке против «ПСВ». В следующем сезоне игрок провел 14 матчей, но голов не забил. Несмотря на это, австрийцем начали активно интересоваться ведущие клубы Нидерландов: «ПСВ», «Аякс» и «Фейеноорд».

В июле 2008 года Марко подписал с «Твенте» новый двухлетний контракт. В следующем сезоне он 14 раз поразил ворота соперников, дошел с клубом до финала национального кубка, занял второе место в чемпионате, а также вышел в 1/8 плей-офф Кубка УЕФА. Незадолго до окончания сезона итальянские СМИ сообщили об интересе «Интера» Жозе Моуринью к персоне Арнаутовича. Игрок также хотел отправиться в Милан, однако незадолго до окончания чемпионата Эредивизи получил перелом правой ноги.

Аренда в «Интернационале» 
Сумев частично восстановиться к началу следующего сезона, Арнаутович подписал с «нерадзурри» арендное соглашение на год. По истечении этого года австриец автоматически становился игроком «Интера», если сыграет определенное количество матчей. В Италии Марко продолжал лечение, поэтому свой первый матч провел лишь 6 января 2010 года против «Сиены» (4:3), заменив травмированного Деяна Станковича. До конца сезона сыграл еще в трех матчах, но больше на поле не появлялся. Наставник «змей» Моуринью отметил, что Арнаутович — фантастический игрок, однако его отношения к делу не похоже на отношение взрослого человека.

«Вердер Бремен» 
Без клуба Марко официально пробыл всего четыре дня  — после финала Лиги чемпионов австриец подписал соглашение на четыре года с «Вердером». В этой команде австриец с первых дней начал проявлять свой характер, назвав капитана «музыкантов» Торстена Фрингса высокомерным человеком. Дебют в Бундеслиге прошел 21 августа 2010 года в поединке против «Хоффенхайма» (1:4). Через семь дней Арнаутович оформил дубль в противостоянии с «Кёльном», однако впоследствии забивал крайне редко, отличившись ещё 3 раза в 31 встрече. «Вердер» после сверхудачного предыдущего сезона сумел финишировать лишь на 13-ой позиции, а также вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

В течение следующих двух сезонов Марко принял участие в 47 встречах, в которых забил 11 голов. Игрока постоянно преследовали скандалы и травмы. Лишь в течение одного сезона 2012/13 он получал повреждение подколенного сухожилия, травму лодыжки, заболевал гриппом и несколько раз надрывал правое бедро. Игрока дважды ловили за превышение скорости и один раз за вождение в нетрезвом виде. Именно после последнего инцидента «Вердер» решил расстаться со своим игроком.

«Сток Сити» 
В сентябре 2013 года Марко за 2 миллиона фунтов стал игроком «Сток Сити». Наставник «гончаров» Марк Хьюз заявил, что люди неправильно относятся к хавбеку и вскоре они увидят, насколько он талантлив.

14 сентября 2013 года Марко дебютировал в рядах «Стока» в поединке против «Манчестер Сити» (0:0). В дебютном сезоне провёл 30 матчей и забил 4 гола. Также сыграл в трех встречах Кубка Лиги, где забил ещё один мяч. На старте следующего сезона Марко пропустил ряд матчей из-за надрыва мышц бедра и травмы лодыжки. Игрок также получил двухматчевую дисквалификацию за неоправданно грубую игру в отношении вингера «Ливерпуля» Рахима Стерлинга. В последнем матче сезона против «Ливерпуля» Марко отдал две голевые передачи, а общее количество результативных пасов за сезон достигло 11. По ходу сезона 2015/16 сыграл за «гончаров» 34 матча в АПЛ, пропустив всего 4 тура из-за травм бедра и колена. Также записал себе в актив 11 голов за сезон.

27 июля 2016 года Арнаутович заключил со «Сток Сити» новый четырехлетний контракт.

22 июля 2017 года подписал контракт с «Вест Хэм Юнайтед». «Молотобойцы» заплатили за 28-летнего австрийца £ 24 млн.

7 июля 2019 года Марко подписал контакт с «Шанхай Порт», за футболиста заплатили £22.4 миллиона. Он дебютировал и впервые отметился голом двумя неделями позже, в матче Китайской Суперлиги против «Чунцин Лифань», который закончился со счётом 2–2.

Карьера в сборной 

Итого: сыграно матчей: 84 / забито голов: 26; победы: 38, ничьи: 18, поражения: 28.

Дисквалификация на Евро-2020 
13 июня в матче со сборной Северной Македонии Арнаутович вышел на замену и забил гол на 89-й минуте. После забитого мяча Марко позволил себе оскорбительные выкрики на камеру в адрес команды соперника, а также в адрес Эгзона Бейтулаи и Эзгана Алиоски — этнических албанцев. На поле Марко получил жесткий выговор от капитана сборной Австрии, Давид Алаба схватил Арнаутовича за лицо и попросил замолчать. Уже после матча Арнаутович был дисквалифицирован на одну игру, признал свою вину и пообещал перевести 25 тысяч евро на благотворительность.

Достижения

Командные 
«Интернационале»
 Чемпион Италии: 2009/10
 Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2009/10

Личные 
 «Молотобоец года» футбольного клуба «Вест Хэм Юнайтед»: 2017/18
 Футболист года в Австрии: 2018

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Австрийского футбольного союза

Футболисты Австрии
Игроки сборной Австрии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Австрии по футболу
Игроки ФК «Твенте»
Игроки ФК «Интернационале»
Игроки ФК «Вердер»
Игроки ФК «Сток Сити»
Игроки ФК «Вест Хэм Юнайтед»
Игроки ФК «Шанхай СИПГ»
Игроки ФК «Болонья»